Op Roland Garros 1996 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 mei tot en met 9 juni 1996.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Larisa Neiland en Mark Woodforde waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Nicole Arendt en Luke Jensen.

Het ongeplaatste Argentijnse duo Patricia Tarabini / Javier Frana won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Nicole Arendt en Luke Jensen in twee sets. Het was voor beiden de enige grandslamtitel van hun tennisloopbaan.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er waren drie Belgische deelnemers:
 Libor Pimek speelde samen met de Amerikaanse Katrina Adams – zij waren als achtste geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaars.
 Els Callens en de Nederlander Menno Oosting waren het dertiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde.
 Nancy Feber en haar Amerikaanse partner Jack Waite kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Niet minder dan negen Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaan Rick Leach – zij waren als derde geplaatst en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.
 Kristie Boogert en de Rus Andrej Olchovski waren het zevende reekshoofd – dit team bereikte de kwartfinale, waarin zij verloren van Nicole Arendt en Luke Jensen.
 Menno Oosting en de Belgische Els Callens waren het dertiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde.
 Brenda Schultz en haar Amerikaanse partner Mark Keil waren als negende geplaatst, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Ook voor Caroline Vis en Tom Nijssen was de tweede ronde het eindstation.
 Hetzelfde lot wachtte Stephanie Rottier en haar Zuid-Afrikaanse partner Marius Barnard.
Miriam Oremans en Stephen Noteboom strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams 
Alle geplaatste teams kregen een bye voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA op pagina 5
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1996